Jukatan – półwysep w Ameryce Centralnej
 Jukatan – stan w Meksyku
 Republika Jukatanu – państwo historyczne

 Zobacz też
 Yukatan – zespół rockowy
 (10799) Yucatán – planetoida